Les Mariés de la tour Eiffel, un ballet de Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre.
 Les Mariés de la tour Eiffel, un tableau de Marc Chagall.